Parker es un nombre y apellido anglosajón, además del nombre de varios lugares y empresas; este término puede estar referido a:

Como apellido 
 Alan William Parker (1944-2020), director de cine británico.
 Alexander Augustine Parker (1908-1989), hispanista británico.
 Anthony Michael Parker (1975-), baloncestista estadounidense.
 Arthur Caswell Parker (1881-1955), antropólogo seneca, sobrino de Ely Parker y de madre blanca, trabajó en el Museo de Historia Natural de Nueva York.
 Bonnie Parker (1910-1934), delincuente estadounidense.
 Camilla Parker-Bowles (1947-), segunda esposa de Carlos, Príncipe de Gales.
 Charles Christopher Parker, Jr (1920-1955), músico estadounidense.
 Craig Parker (1970-), actor de cine neozelandés.
 Dorothy Parker (1893-1967), también conocida como Dorothy Rothschild, escritora estadounidense.
 Edna Ruth Parker (1893-2008), supercentenaria estadounidense, y que desde el 13 de agosto de 2007 hasta su fallecimiento fue la persona más anciana del mundo.
 Eleanor Jean Parker (1922-2013), actriz estadounidense de cine y televisión.
 Ely Samuel Parker (1828-1895), dirigente seneca de la Reserva India de los Tonawanda.
 Frank Andrew "Frankie" Parker (1916-1997), tenista estadounidense.
 Horatio William Parker (1863-1919), compositor y profesor estadounidense.
 Janet Parker (1938-1978), periodista británica, y última persona registrada en el Reino Unido en morir contagiada de viruela.
 Jean Parker (1915-2005), actriz estadounidense.
 John Johnston Parker (1885-1958), abogado, juez, y político estadounidense.
 Keigan Parker (1982-), futbolista escocés.
 Maceo Parker (1943-), cantante y saxofonista estadounidense de funk, soul y jazz.
 Mary Parker Follett (1868-1933), politóloga estadounidense, trabajadora social, consultora, y autora de libros.
 Mary-Louise Parker (1964-), actriz estadounidense.
 Noel Geoffrey Parker (1943-), historiador e hispanista británico.
 Paula Jai Parker (1969-), actriz estadounidense.
 Quanah Parker (c.1845-1911), líder comanche.
 Ray Erskine Parker Jr. (1954-), músico estadounidense.
 Robert Brown Parker (1932-2010), escritor estadounidense.
 Robert McDowell Parker, Jr. (1947-), crítico de vino estadounidense.
 Sarah Jessica Parker (1965-), actriz estadounidense y productora de cine, teatro y televisión.
 Shane A. Parker (1943-1992), ornitólogo británico y curador del Museo Británico.
 Sidney E. Parker (1930-?), también conocido como S. E. Parker, escritor anarcoindividualista inglés.
 Smush Parker (1981-), baloncestista estadounidense.
 Suzy Parker (1932-2003), también conocida como Cecilia Ann Renee Parker, modelo y actriz estadounidense.
 Tom Parker (1909-1997), nacido como Andreas Cornelis "Dries" van Kuijk y conocido como mánager de Elvis Presley.
 Trey Parker (1969-), también conocido como Randolph Severn Parker y como Randolph Severn "Trey" Parker, director, productor, actor, cantante y animador estadounidense.
 William Anthony "Tony" Parker (1982-), baloncestista francés.

Personajes ficticios 
 Aloysius "Nosey" Parker, personaje de ficción de la serie de televisión Thunderbirds, así como de las películas Thunderbirds Are GO y Thunderbird 6, y en 2004 la película de acción en vivo Thunderbirds.
 Jennifer Parker, personaje de ficción de la trilogía de películas de Back to the Future.
 Peter Benjamin Parker, también conocido como Spider-Man y como Hombre Araña, personaje ficticio y superhéroe que aparece en los libros e historietas de Marvel Comics.
 Richard y Mary Parker, dos personajes de cómic del Universo Marvel.

Geografía

Montes 

 En Canadá
 Monte Parker (Columbia Británica).
 Monte Parker (Nueva Escocia).
 Monte Parker (Nunavut).

 En Estados Unidos
 Monte Parker (Alaska).
 Monte Parker (Nuevo Hampshire).

 En otros lugares
 Monte Parker (Filipinas).
 Monte Parker (Antártida).
 Monte Parker (Hong Kong).

Lugares de los Estados Unidos 
 Localidades
 Parker (Arizona).
 Parker (Carolina del Sur).
 Parker (Colorado).
 Parker (Dakota del Sur).
 Parker (Florida).
 Parker (Idaho).
 Parker (Kansas).
 Parker (Pensilvania).
 Parker (Texas).
 Parker City (Indiana).
 Parker School (Montana).
 Parker Strip, en Arizona.
 Parker Township, en Illinois.
 Parker Township (Condado de Marshall), en Minnesota.
 Parker Township (Condado de Morrison), en Minnesota.
 Parker Township, en Pensilvania.

 Otros casos
 Condado de Parker, en Texas.

Empresas 
 Parker Brothers, marca comercial dedicada a la fabricación y distribución de juegos.
 Parker Guitars, fabricante de guitarras eléctricas y bajos.
 Parker Hannifin Corporation, fabricante de tecnologías de movimiento y control.
 Parker Pen Company, compañía de plumas y bolígrafos fundada en 1888 por George Safford Parker.

Miscelánea 
 ARA Parker (P-44), corbeta de la Armada Argentina.
 La señora Parker y el círculo vicioso, película.
 Léa Parker, serie de TV francesa.
 Masacre de Fort Parker, enfrentamiento armado de la Guerra Franco-india.
 Parker, película estadounidense del año 2013, protagonizada por Jason Statham y Jennifer López.
 Parker Pyne investiga, novela de la escritora británica Agatha Christie.
 Parker Solar Probe, sonda espacial.